

Geografie
Berlijn (Duits: Berlin), de hoofdstad van Duitsland
Mount Berlin, een berg in Antarctica
Berlin (El Salvador), een plaats in El Salvador
Berlin (Oost-Kaap), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Oost-Kaap

Plaatsen in de Verenigde Staten

Personen
Irving Berlin, een Amerikaanse componist
Isaiah Berlin, een Britse liberaal filosoof

Overig
Berlin (band), een Amerikaanse popgroep
Berlin (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Berlin (Lou Reed), een album van Lou Reed
Berlin (Art Zoyd), een album van Art Zoyd
Berlin, Berlin, een Duitse televisieserie
Berlin (film), een film uit 1946 van Yuli Raizman
Berlin (schip, 1894), een veerboot die vergaan is in 1907
Berlin (schip, 1909), een passagiersschip dat dienst heeft gedaan als marineschip
Berlin (theatergezelschap), Vlaamse multimediatheatergroep
Berlin (Phantasialand), een themagebied in Phantasialand